Pila může být:

 pila – ruční nástroj nebo mechanický stroj sloužící pro řezání materiálů
 pila (provoz) – provozovna na zpracování dřeva

 sídlo

 Pila (Trhanov) – vesnice v okrese Domažlice
 Pila (okres Karlovy Vary) – vesnice v okrese Karlovy Vary
 Pila (Potůčky) – zaniklá vesnice v Krušných horách v okrese Karlovy Vary
 Pila (Nemanice) - zaniklá vesnice v Českém lese v okrese Domažlice
 Ktiš-Pila – vesnice v okrese Prachatice
 Čeňkova pila – místo na Šumavě na řece Vydře
 Stará Pila – malá osada na Ostravsku
 Pila (Gressan) (1790 m) – lyžařské středisko v severní Itálii v pohoří Grajské Alpy, část obce Gressan
 Pila (Chorvatsko) – vesnice v Chorvatsku v Krapinsko-zagorské župě, součást opčiny Stubičke Toplice
 Pila (Piemont) – italská vesnice v oblasti Piemont
 Piła – město ve Velkopolském vojvodství v Polsku
 Píla (okres Pezinok) – vesnice na Slovensku
 Pila neboli Horní Zástava – rybník u Sedlice v okrese Strakonice

Externí odkazy